Die neunte Austragung der Tour de Ski ist ein im Rahmen des Skilanglauf-Weltcups 2014/15 veranstaltetes Etappenrennen. Es fand zwischen dem 3. Januar und dem 11. Januar 2015 an vier verschiedenen Orten (Oberstdorf, Val Müstair, Toblach und Val di Fiemme) in drei Ländern (Deutschland, Schweiz, Italien) statt. Bei den Männern gewann wie im Vorjahr der Norweger Martin Johnsrud Sundby. Dieser Sieg wurde ihm am 11. Juli 2016 wegen des Gebrauchs des Asthmamittels Salbutamol, das Sundby nicht gemäß den Dopingbestimmungen angemeldet hatte, aberkannt. Der zweitplatzierte Petter Northug wurde daraufhin Toursieger. Bei den Frauen siegte erstmals die Norwegerin Marit Bjørgen, die fünf der insgesamt sieben Etappen gewann.

Austragungsorte und Rennen

Ergebnisse

Gesamtwertung 
Endstand nach 7 Etappen

Oberstdorf, 3. Januar 2015 (Prolog) 

Anmerkung: BS = Bonussekunden

Oberstdorf, 4. Januar 2015 (Verfolgung)

Val Müstair, 6. Januar 2015 (Sprint)

Toblach, 7. Januar 2015 (Distanzrennen)

Toblach, 8. Januar 2015 (Verfolgung)

Val di Fiemme, 10. Januar 2015 (Distanzrennen)

Val di Fiemme, 11. Januar 2015 (Bergverfolgung)

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

2015
Wintersport-Weltcup 2014/15
Sportveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Toblach